Il Campionato del mondo BDO 2014 è stata la 37ª edizione del Campionato del mondo BDO organizzata dalla British Darts Organisation.
Il defending champion Scott Waites è stato sconfitto 0–3 da Alan Norris, che poi giunto in finale è stato battuto da Stephen Bunting. Nel torneo femminile Anastasia Dobromyslova, vincitrice nel 2013 del suo terzo titolo è stata sconfitta in un match di semifinale da Lisa Ashton, che è poi diventata campionessa, battendo 3-2 Deta Hedman.

Il checkout più alto nel torneo è stato un 164 realizzato da Robbie Green.

Montepremi 
Il montepremi è di £300,000 per il torneo maschile e £29,000 per il torneo femminile. C'è inoltre un premio di £52,000 per chiunque riesca a realizzare una chiusura con nove frecce.

Risultati

Uomini

Turno preliminare 
Le partite del turno preliminare si sono giocate dal 4 al 6 gennaio, al meglio di 5 set.

Top 32

Donne

Note

Collegamenti esterni 
 Sito ufficiale

BDO 2014
Sport nel 2014